Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 684 dans le monde.
 Interstate 684 aux États-Unis
 Route nationale 684 en France